Села:
 Осівка — Житомирська область, Звягельський район
 Осівка — Житомирська область, Житомирський район